Jean-Louis Duport – violoncellista e compositore francese
 Jean-Pierre Duport – violoncellista e compositore francese
 Romain Duport – cestista francese